Årets fotbollsspelare i England används som uttryck för ett antal olika utmärkelser, för den korrekta utmärkelsen se följande artiklar:

 Fotbollsjournalisternas (FWA) utmärkelse, se Årets fotbollsspelare i England (FWA)''
 Spelarföreningens (PFA) utmärkelse, se Årets fotbollsspelare i England (PFA) 
 Spelarföreningens (PFA) ungdomsutmärkelse, se Årets Unge fotbollsspelare i England (PFA) 
 Spelarföreningens (PFA) supportrars utmärkelse, se Årets fotbollsspelare i England, Supportrarnas pris (PFA)